

Geografia 
 Distretto di Oued Zenati – distretto nella provincia di Guelma, Algeria
 Oued Zenati – comune nella provincia di Guelma, Algeria

Persone 
 Amit Zenati – calciatore israeliano
 Giovanni Battista Zenati – generale italiano

Altro 
 Lingua Zenati – sottogruppo delle lingue berbere settentrionali parlato dalle tribù Zanata